Buffalo Head bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buffalo Head (Alaska)
 Buffalo Head (Colfax County, New Mexico)
 Buffalo Head (Union County, New Mexico)
 Buffalo Head (Oklahoma)